Der heilige Hieronymus im Gehäuse  ist der Titel von Kunstwerken über den Kirchenvater Hieronymus:
 Der heilige Hieronymus im Gehäuse (Antonello da Messina), Gemälde von Antonello da Messina
 Der heilige Hieronymus im Gehäuse (Ghirlandaio), Gemälde von Domenico Ghirlandaio
 Der heilige Hieronymus im Gehäuse (Cranach), Gemälde von Lucas Cranach d. Ä.

Siehe auch:
 Der heilige Hieronymus im Gehäus, Stich von Albrecht Dürer